Barsac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Barsac (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy